herb gminy Olesno w województwie małopolskim
 herb gminy Olesno w województwie opolskim